Thambema är ett släkte av kräftdjur. Thambema ingår i familjen Thambematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Thambema